Unidad 4 puede referirse a las siguientes acepciones:

Chile
 Unidad 4 de la Transantiago.
 Unidad 4 del TMV.